FIB eller fib kan avse

 FIB – en svensk veckotidning som gavs ut mellan åren 1934 och 1962, se Folket i Bild (1933)
 FIB aktuellt – en svensk tidning 1963–
 FiB/K – en partipolitiskt oberoende tidskrift, startad i januari 1972, se Folket i Bild/Kulturfront
 FiB-juristerna – en partipolitiskt oberoende förening
 FIB – den högsta styrande organisationen för bandy i världen, se Federation of International Bandy
 FIB – ett ultralätt flygplan, se Flying Inflatable Boat
 fib. – en molnart, se fibratus